Stéphane Lambiel (ur. 2 kwietnia 1985 w Martigny) – szwajcarski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz olimpijski (2006) i uczestnik igrzysk olimpijskich w Salt Lake City i Vancouver (2002, 2010), dwukrotny mistrz świata (2005, 2006), trzykrotny wicemistrz Europy (2006, 2008, 2010).

Życiorys 
Syn Szwajcara i Portugalki. Uważany za największy talent w szwajcarskim łyżwiarstwie figurowym od czasu Denise Biellmann (mistrzyni Europy w 1981). Od 2001 w czołówce europejskiej, regularnie klasyfikowany w czołowej dziesiątce mistrzostw Europy w konkurencji solistów. W latach 2000-2010 zdobył dziewięć tytułów mistrza Szwajcarii, a w marcu 2005 w Moskwie niespodziewanie został mistrzem świata. W 2006 potwierdził wysoką formę, zdobywając srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie oraz wygrywając po raz drugi z rzędu mistrzostwa świata w Calgary.

Do lipca 2008 trenowany przez Petera Grüttera. Od przełomu lipca i sierpnia 2008 trenowany w Stanach Zjednoczonych przez Wiktora Petrenko.

16 października 2008 roku ogłosił zakończenie swojej sportowej kariery. Jednak w lipcu 2009 zdecydował się na powrót do amatorskiego sportu, aby wziąć udział w igrzyskach olimpijskich 2010 w Vancouver.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Szwajcarscy łyżwiarze figurowi
Szwajcarscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Martigny